Сколково — інноваційний центр в Підмосков'ї.
 Сколково — колишня назва російського селища приєднаного в серпні 1960 р. до міста Москва, зараз мікрорайон Востряково (за МКАД), в районі Солнцево Західного адміністративного округу Москви.
  — залізнична платформа Київського напрямку МЗ у Москві (до жовтня 2010 року — Востряково). (з 28.02.2020 перейменована на Мещерську)
  — залізнична платформа Смоленського (Білоруського) напрямку МЗ в Одинцовському районі Московської області